

Черрівейл — місто, штат Канзас
 Черрівейл — переписна місцевість, штат Південна Кароліна